Carlton puede hacer referencia a:

 varios lugares de Estados Unidos:
 Carlton (Alabama)
 Carlton, un pueblo en el estado de Georgia;
 Carlton, una ciudad en el estado de Kansas;
 Carlton, una ciudad en el estado de Minnesota;
 Carlton (Montana)
 Carlton, un pueblo en el estado de Nueva York;
 Carlton, una ciudad en el estado de Oregón;
 Carlton, un pueblo en el estado de Wisconsin;

Inglaterra:
 Carlton (Bedfordshire)
 Carlton (Cambridgeshire)
 Carlton, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Durham.
 Carlton (Leicestershire)
 Carlton (Nottinghamshire)
 Carlton (Richmondshire), Yorkshire del Norte
 Carlton (Rothwell), Yorkshire del Oeste
 Carlton (Ryedale), Yorkshire del Norte
 Carlton (Selby), Yorkshire del Norte
 Carlton (Suffolk)
 Carlton (Wharfedale), Yorkshire del Oeste
 Carlton (Yorkshire del Sur)